Dimke ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Dimke (* 1967), deutsche Kunsttheoretikerin, Rektorin der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
 Harold Dimke (* 1949), deutscher Ruderer
 Lothar Dimke (1931–2007), deutscher Schauspieler
 Veronika Dimke (* 1973), deutsche Künstlerin